Wicked Man's Rest è il primo album in studio del cantautore britannico Passenger, realizzato con il gruppo /Passenger., pubblicato nel 2007.

Tracce

Collegamenti esterni